TCO steht für:
 Total Cost of Ownership (dt. Gesamtbetriebskosten), Berechnungsverfahren in der Betriebswirtschaftslehre
 Tjänstemännens Centralorganisation, Dachverband der schwedischen Angestelltengewerkschaft
 TCO (Standard), Gütesiegel das von diesem Dachverband vergeben wird
 transparent and conductive oxide, dt. transparentes, elektrisch leitfähiges Oxid
 Flughafen Tumaco (IATA-Code), kolumbianischer Flughafen
 Tail Call Optimization, siehe Endrekursion
 The Cinematic Orchestra, britische Band
 Traction CEM-Oerlikon, ehemaliger französischer Hersteller von Schienenfahrzeugen
 Tactical Control Officer, Offizier im Feuerleitteam

tco steht für:
 Dawei Tavoyan (ISO-639-3-Code), Dialekt der birmanischen Sprache in der Tanintharyi-Region, Myanmar

TCO